Sedlec est un toponyme qui peut désigner :

Sedlec, un quartier de la ville de Prague ;
 Sedlec, un quartier de la municipalité  de Korozluky ;
 Sedlec, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Sedlec, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Sedlec, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Sedlec, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Sedlec, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Sedlec, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Sedlec, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Monastère cistercien de Sedlec, un monastère du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Sedlec-Prčice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie